La Fondation Cœur & Recherche est une fondation française de recherche, reconnue d’utilité publique, dont le siège est basé à la Maison du Cœur dans le  à Paris.

Histoire
La Fondation Cœur & Recherche est fondée à l’initiative de la Société française de cardiologie (SFC) en 2010.

Elle se positionne comme complément indispensable de la recherche cardiovasculaire institutionnelle ou privée. Elle se situe entre la recherche fondamentale, financée par des fonds publics ou privés et la recherche appliquée aux médicaments et dispositifs médicaux, habituellement financée par l’industrie.

Missions
La vision de la Fondation Cœur & Recherche est de lutter contre les maladies cardiovasculaires et de structurer la recherche clinique dans ce domaine. 
Les missions de la Fondation Cœur & Recherche sont :
Financer des projets de recherche d’envergure portant sur les affections cardiovasculaires ;
 Optimiser la structuration de la recherche cardiovasculaire en France afin d’améliorer sa compétitivité internationale ;
 Favoriser les projets multicentriques et transversaux au travers de réseaux de recherche clinique ;
 Avoir en perspective l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Gouvernance
Présidence
Le président de la fondation Cœur et Recherche est le professeur Michel Komajda, professeur en cardiologie du CHU Pitié-Salpêtrière.

Conseil d’Administration
La fondation est gérée par un conseil d’administration composé de trois collèges et constitué de personnes reconnues.

Collège des fondateurs
Michel Komajda, professeur de cardiologie, CHU Pitié-Salpêtrière (service de cardiologie). 
Martine Gilard, professeur de cardiologie, CHU Brest
Serge Kownator, docteur en cardiologie. 

Collège des personnes qualifiées
Dominique Bazy
 Agnès Lafaurie, directrice de communication
Elie Cohen

Collège des partenaires institutionnels
Françoise Praz, CNRS
Dr Béatrice Rio, CNAM
Alain Tedgui, INSERM

Conseil scientifique
Le conseil scientifique est un organe consultatif auprès du Conseil d’Administration. Il est garant de la qualité des grandes orientations scientifiques, des programmes d’activité et des appels à projets.
Président: Richard Isnard, professeur de cardiologie, Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière, Paris
Emmanuelle Berthelot, cardiologue, Hôpital Bicêtre, AP-HP, Paris
Jean-Claude Deharo, professeur de cardiologie, AP-HM, Marseille
Philippe Moulin, professeur d'endocrinologie et diabétologie
Eloi Marijon, professeur de cardiologie, HEGP, Paris
Tabassome Simon, professeur de pharmacologie, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Paris
Erwan Donnal, professeur de cardiologie, CHU Pontchaillou, Rennes
Patrizio Lancellotti, Professeur de cardiologie - CHU de Lièges, Belgique
Dr Marie-Claude Morice, Hôpital de Massy
Dr Guillaume Bonnet, cardiologue, Chu Bordeaux
François Schiele, professeur de cardiologie, Hôpital Jean-Minjoz, CHU, Besançon France. Université de Franche-Comté 
Christophe Tribouilloy, Professeur de cardiologie et maladies vasculaires. CHU, Amiens France. Département de cardiologie
Marianne Zeller, professeure de physiologie, Institut de Recherches CardioVasculaires (IRCV), Responsable Scientifique du RICO

Voir aussi

Lien interne
 Cardiologie
 Recherche médicale

Lien externe
www.coeur-recherche.fr

Cardiologie
Association ou organisme lié à la santé en France
Coeur et recherche
Organisme fondé en 2010